Die Wasserball-Europameisterschaften 2014 wurden vom 14. Juli bis zum 27. Juli in Budapest (Ungarn) ausgetragen. Spielstätte war wie 1958 und 2001 der Alfréd-Hajós-Schwimmkomplex auf der Margareteninsel.
 
Bei den Männern spielten zwölf, bei den Damen acht Teams um den Europameistertitel.

Turnier der Männer

Modus 

Die 12 teilnehmenden Nationen wurden in zwei Gruppen zu je 6 Mannschaften eingeteilt. Aus beiden Gruppen qualifizierten sich die drei Erstplatzierten zur Endrunde um Platz 1–6, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Hierbei waren die Erstplatzierten aus der Gruppenphase direkt für das Halbfinale qualifiziert. Entsprechend spielten die drei Letztplatzierten jeder Gruppe um die Plätze 7–12.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Spiele um die Plätze 7–12

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiele um die Plätze 1–6

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endergebnis

Turnier der Damen

Modus 

Die 8 teilnehmenden Nationen wurden in zwei Gruppen zu je 4 Mannschaften eingeteilt. Aus beiden Gruppen qualifizierten sich die drei Erstplatzierten zur Endrunde um Platz 1–6, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Hierbei waren die Erstplatzierten aus der Gruppenphase direkt für das Halbfinale qualifiziert. Entsprechend spielten die Letztplatzierten der beiden Gruppen um die Plätze 7–8.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 7

Spiele um die Plätze 1–6

Viertelfinale

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endergebnis

Weblinks 

 offizielle Website
 /Website des Europäischen Schwimmverbandes

2014
Sportveranstaltung 2014
Wasserball (Ungarn)
Sportveranstaltung in Budapest